Полковничье — название населённых пунктов:

Россия 
 Полковничье — хутор в Туапсинском районе Краснодарского края.

Украина 
 Полковничье (до 2016 г. — Петровское) — село в Броварском районе Киевской области.
Полковничье — село в Ставищенском районе Киевской области.
 Полковничье (до 2016 г. — Червоноармейское) — село в Великобурлукском районе Харьковской области.
 Полковничье — село в Маньковском районе Черкасской области, с 1958 г. в составе села Иваньки.